Лотар (Lothar) е име на:

 Лотар I (795–855), последен император на Франкската империя
 Лотар II (Лотарингия), крал на франките, крал на Австразия (Lotharii Regnum) (855-869)
 Лотар II (Италия), крал на Италия (946–950)
 Лотар (Франция), крал на Западно-Франкското кралство (954-986)
 Лотар III (Свещена Римска империя), император на Свещената римска империя (1125-1137)
 Клеменс фон Метерних (Клеменс Венцел Непомук Лотар фон Метерних-Винеберг-Байлщайн), австрийски политик, 19 век
 Лотар Матеус (* 1961), германски футболист и треньор

Други:
 Ураган Лотар, ураган, 26 декември 1999

Вижте също 
 Лотар-Евангелиар, Евангелие писано 849-851 за Лотар I